Лучшие синглы США 2018 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2018) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2018 год (список опубликован на сайте 4 декабря). Для создания списка учитывались фактические данные Nielsen SoundScan о физических и цифровых продажах музыкальных синглов и ротации песен на радио с 2 декабря 2017 года по 17 ноября 2018 года.

История 
32-летний американский рэпер Дрейка впервые возглавил итоговый сингловый чарт. Лидером года стала его песня «God’s Plan», которая 11 недель 2018 года провела на первом месте американского хит-парада Billboard Hot 100. Всего три сингла с альбома Scorpion были на позиции № 1 в Hot 100 (это «God’s Plan», «Nice for What» и «In My Feelings»), проведя вместе на вершине чарта 29 недель, что стало рекордом для одного музыканта за любой год. Большой успех его сразу восьми треков позволил музыканту стать третьим представителем своего жанра лидером итогового чарта Top Artists, впервые с 2005 года. Ранее лучшими исполнителями года становились такие рэперы как 50 Cent (это было дважды, в 2005 и 2003 годах) и Nelly (2002).

Список

Примечания

Ссылки 

Чарты Billboard 2018 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2018 год в музыке США